Andries Pels (1631-1681) advocaat/toneelschrijver, 
 Andries Pels (1655-1731) bankier en assuradeur.